Ignas Dedura (Kaunas, 1 de Junho de 1978) é um ex-futebolista lituano que jogava como zagueiro. Atualmente, está no FK Kauno Žalgiris como dirigente.

Futebolistas da Lituânia
Jogadores da Seleção Lituana de Futebol